Aufklärer bezeichnet:

 Vordenker der Aufklärung, Person im Zeitalter der Aufklärung, die das Denken von Vorurteilen und Aberglauben befreite
 ein Soldat oder eine Einheit zur Erkundung oder Aufklärung, siehe Nachrichtengewinnung und Aufklärung #Aufklärung
 Aufklärungsfahrzeug, siehe Spähpanzer
 Aufklärungsflugzeug, Militärflugzeug
 Aufklärungsschiff, Schiff (zur See)
 Aufklärungssatellit

Siehe auch:

 Aufklärung (Begriffsklärung)